El término rancho puede referirse:

 en gastronomía, al rancho, una ración alimenticia generalmente hecha en un mismo guiso que corresponde, en los cuarteles o cárceles, a cada uno de los soldados o presidiarios;

Desde el período virreinal español este primer significado de la palabra rancho, por metáfora, ha pasado a significar también:

 el rancho, la finca rural y su territorio, que generalmente ha sido un latifundio, en México y en el Oeste de los Estados Unidos (en el segundo caso, anglificado como ranch);
 el rancho, una vivienda rural austera (en América Central, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay);
 el rancho, una vivienda improvisada, generalmente mal construida o que no cumple con los requisitos básicos de habitabilidad (en Venezuela).

Enlaces externos